Джароло (, ) — гора в коммуне Алессандрия, входящая в состав  (Северные Апеннины). Высота горы составляет 1473 м.

Гора дала название .

Описание 

Гора находится к северу от . Гора разделяет долины  и .

На вершине горы находятся фермы и радио- и телевышки. Кроме того, на вершине находится крупная бронзовая статуя Иисуса Христа. Статуя была установлена здесь в 1901 году, а в 2001 году заменена более новой аналогичной статуей.

С 1901 года, в первое воскресенье августа, на горе проводится фестиваль в честь Христа-Искупителя.

Восхождение на вершину 
До вершины можно добраться пешком по тропинкам, которые отходят от Канталупо-Лигуре (Валь Борбера), Джароло-е-Борго-Адорно (, Валь Муселья) или  (Валь Куроне).

С вершины открывается вид на горы Монте-Визо, Маттерхорн, Монте-Роза, а также на горы , , , Кьяппо,  и другие. В ясные дни видны и другие вершины, вплоть до Лигурийского моря.

Примечания 

Горные вершины — тысячники
Горы Италии